Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 2008 () прошёл в городе Вернон (пров. Британская Колумбия, Канада) с 22 по 30 марта 2008 года. Турнир прошёл в 30-й раз. Канада приняла женский чемпионат мира в 10-й раз. В Верноне турнир прошёл в 1-й раз.

Участниками турнира стали восемь европейских женских сборных, занявших 1—8 места на чемпионате Европы 2007 года, а также сборные Канады, США, Китая и Японии (Китай и Япония получили квалификацию по результатам Тихоокеанского чемпионата 2007).

Чемпионом мира стала (в 15-й раз в своей истории) сборная Канады, победив в финале сборную Китая со счётом 7:4. Третье место заняла сборная Швейцарии, 4-е место — сборная Японии.

Впервые за время применения на чемпионате системы «плей-офф по системе Пейджа» (начала применяться на чемпионате 2005 года) был проведён матч за бронзовую медаль.

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в плей-офф, где розыгрыш проводится по «системе розыгрыша с выбыванием Пейджа» (): сначала 1-я команда играет со 2-й, победитель выходит напрямую в финал, проигравший играет с победителем игры 3-й и 4-й команды за выход в финал. Общие 3-е и 4-е места разыгрывают сборная, проигравшая в четвертьфинале 3-й и 4-й сборных, а также сборная, проигравшая в полуфинале.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят напрямую в плей-офф.
 Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф.

Тай-брейк 
Поскольку сборные Японии и Дании набрали одинаковое количество побед, то для определение обладателей 4-го (выходящего в четвертьфинал плей-офф) и 5-го места был проведен дополнительный матч.

  3:7

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2008

2008
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Спорт в Канаде в 2008 году
2008 год в кёрлинге
Спортивные соревнования в Британской Колумбии